Aparát může znamenat:

 synonymum pro přístroj, popřípadě vyjádření pro složitělší technický nástroj
 fotoaparát
 poznámkový aparát – doplňující vysvětlující text v odborné knize  obsahující podrobné údaje například k vědecké práci
 termín pro metodu, způsob, systém zkoumání a popisu nějakých entit například matematický aparát
 výkonný úřad, administrativní instituce či jejich soustava – administrativní aparát
 Golgiho aparát – buněčná organela

Související články 
 aparatura

Externí odkazy